Klöpper ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Klöpper (1828–1905), protestantischer Theologe
 Barbara Klöpper (* 1944), Bremer Bürgerschaftsabgeordnete (SPD)
 Daniel Klöpper (* 1977), deutscher Politiker (CDU), Aufsichtsratsmitglied Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft, Regionalleiter
 Daniel Klöpper (* 1976), deutscher Politiker (SPD), Unternehmer
 Daniela Klöpper (* 1978), deutsche Handballspielerin und -trainerin
 Friedrich Wilhelm Klöpper (1812–1876), deutscher Textilkaufmann
 Guido Klöpper (1968–2014), deutscher Handballspieler und -trainer
 Joe Klöpper (* 2002), deutscher Fußballspieler
 Patrick Klöpper (* 1994), deutscher Eishockeyspieler
 Rita Klöpper (* 1944), deutsche Politikerin (CDU)

Siehe auch:
 Klöpfer